

Заріченська сільська рада — сільська рада, Воложинський район, Мінська область
 Заріченська сільська рада — сільська рада, Логойський район, Мінська область

Заріченська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан
 Заріченська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область